Ungarns Grand Prix 2014 (offisielt: Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2014) er var Formel 1-løb som blev arrangeret 27. juli 2014 på Hungaroring ved Budapest. Det var den ellevte runde i Formel 1-sæsonen 2014 og det 29. Ungarns Grand Prix. Løbet blev vundet af Red Bulls Daniel Ricciardo. På andenpladsen kom Ferraris Fernando Alonso mens Mercedes-køreren Lewis Hamilton tog tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Pastor Maldonado og Lewis Hamilton satte ingen omgangtider i Q1. De fik senere tilladelse fra løbsledelsen til at starte i løbet alligevel.
  - På grund af chassisændringer måtte Lewis Hamilton og Kevin Magnussen starte løbet fra pit lane.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
Ungarns Grand Prix